Shanghai Rolex Masters 2015 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour Masters 1000 w sezonie 2015 z cyklu Shanghai Rolex Masters rozgrywany w dniach 11–18 października 2015 roku w Szanghaju na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 4 783 320 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2015 w tenisie ziemnym
2015